Toponímia:
 Casas-Ibáñez, municipi de la província d'Albacete 
 Província d'Andrés Ibáñez, província del Departament de Santa Cruz a Bolívia amb capital a Santa Cruz de la Sierra
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, via urbana de València entre els Jardins del Real i el Cabanyal 
 Província d'Alonso de Ibáñez, província del Departament de Potosí 
 Biografies:
 Albert Ibáñez (Sant Boi de Llobregat, 1959 - Hidden Peak, Pakistan, 1990), alpinista i militant independentista català 
 Amadeo Ibáñez Tormo (València, 1916), futbolista valencià 
 Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (Solares, 1633 - Madrid, 1710), eclesiàstic i administrador càntabre
 Antonio Ibáñez Freire (Vitòria, 1913 - Madrid, 2003), militar espanyol que fou Ministre de l'Interior 
 Carles Ibàñez i Pueyo (Barcelona, 1958), químic i alcalde de Castellcir des del 2007
 Carlos Ibáñez del Campo (1877 -1960), militar, polític i dictador xilè 
 Concha Ibáñez (Canet de Mar, 1926), pintora i gravadora 
 Ernesto Ibáñez Rizo (Castelló de la Plana, 1875 - Algesires, 1944), advocat i polític valencià 
 Fernando Ibáñez Payés, empresari i polític valencià 
 Francisco Ibáñez Talavera (Barcelona, 1936), dibuixant català de còmics en castellà 
 Ignacio Francisco Ibañez Sagardoy (Pamplona, 1964), futbolista i entrenador navarrès
 Jesús Ignacio Ibáñez Loyo (Ametzaga, 1960), ciclista basc professional entre 1983 i 1989 
 Luís Ibáñez Gadea (València, 1958), metge i polític valencià militant del Partit Popular 
 Luis Ibáñez de Lara y Escoto (València, 1846 - 1923), advocat i polític valencià 
 Manuel Ibáñez i Escofet (Barcelona, 1917 - 1990), periodista català 
 Pablo Ibáñez Tebar (Madrigueras, Albacete, 1981), futbolista professional 
 Paco Ibáñez (València, 1934), cantautor valencià en castellà 
 Raúl Ibáñez Galdón (Tous, 1972), futbolista valencià 
 Rubén Ibáñez Bordonau (Castelló de la Plana, 1969), advocat i polític valencià.
 Salvador Ibáñez (València, 1854 - 1920), lutier fabricant de guitarres espanyol 
 Santi Ibáñez (Barcelona, 1958), actor català de cinema, teatre i televisió 
 Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco (València, 1902 - 1982), polític i periodista valencià, fill petit de Vicent Blasco Ibáñez 
 Vicenç Ibàñez i Olivella (Sitges, 1928 – 1996), polític i alcalde de Sitges 
 Miscel·lània: Regle d'Ibáñez-Saavedra instrument geodèsic de mesura de distàncies